Олимпи́йский проспе́кт — улица в Мещанском районе Центрального административного округа Москвы, расположен между Садовым кольцом и Сущёвским валом. Название дано в 1979 году, в связи с проведением Олимпиады. Изначально носил название Северный луч. Первоначально планировалось довести его до Звёздного бульвара.

Происхождение названия 
В 1979 году бывший Самотёчный проезд, часть Орловского переулка и присоединённая к ним новая улица были преобразованы в новый проспект, прошедший вдоль спортивного комплекса «Олимпийский», сооружённого для проведения XXII Олимпийских игр в Москве 1980 года.

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 5, стр. 1 — Гараж-стоянка с офисным блоком (2004, архитекторы Г. Надточий, А. Воронцов, А. Смирнов, А. Назаралиев, Е. Птицын, Л. Яковлева)
 № 7 — Культурно-зрелищный центр (1998—2003, архитекторы А. Локтев, А. Никулин).
 № 7, корп. 2 — Московский дом ветеранов войн и Вооружённых Сил (Моспроект-4, архитекторы А. Боков, А. Иванов, Э. Носкова, О. Галанина, А. Милеева).
 № 9 — Армянский храмовый комплекс с резиденцией Патриаршего Экзарха и Армянским музеем.
 № 11, стр. 1 — здание Школы центра педагогического мастерства (1950-е, типовой проект «Ю-1» архитектора Н. М. Вавировского).

По чётной стороне:
 № 14 — бизнес-центр «Diamond Hall», с марта 2015 года здание является местом расположения субхолдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ), где находятся офисы телеканалов «ТНТ», «2x2», «Пятница!» и «ТВ-3», а с недавнего времени — ещё и «Матч ТВ».
 № 16 — Спортивный комплекс «Олимпийский». Главная арена (строение 2) и бассейн (строение 1) снесены в 2020 году
 № 16, стр. 2 — Олимпийский бассейн (1977—1980, архитекторы М. В. Посохин, Б. И. Тхор, Л. Арнаускас, Л. Котова, Р. Семерджиев).
 № 26 — жилой дом. Здесь жил артист балета, балетмейстер Алексей Чичинадзе.

Общественный транспорт

Метро
Станция метро «Цветной бульвар» — в 270 метрах от начала проспекта
Станции метро «Проспект Мира» (кольцевая) и «Проспект Мира» (радиальная) — ближе к середине проспекта
Станция метро «Трубная» — в 680 метрах от начала проспекта
Станция метро «Достоевская» — в 520 метрах от пересечения с улицей Дурова
Станция метро «Марьина Роща» (радиальная) — в 360 метрах от конца проспекта
Станция метро «Марьина Роща» (кольцевая) — в 1 километре от конца проспекта

Автобус
По проспекту проходят автобусы: м5, м53, с538, н6.

Примечания

Ссылки 
 Схема улицы

Литература